Вуэльта Астурии (), офиц. Вуэльта Астурии Хулио Альварес Мендо () — шоссейная многодневная велогонка по дорогам испанского автономного сообщества Астурия. Входит в календарь Европейского тура UCI и Велошоссейного кубка Испании.

Призёры 

В 2010 году первое и в 2011 году второе место в общем зачёте гонки занял испанец Константино Забалла, но в 2012 году он был дисквалифицирован UCI за применение допинга (эфедрина) в период с 28 апреля 2010 года по 2 мая 2010 года и с 20 сентября 2011 года по 19 июня 2012 года, а все его результаты, начиная с этой даты были аннулированы. Было произведено перераспределение мест.

Рекорд побед

По странам

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Вуэльта Астурии на FirstCycling
 
 
 

Велогонки в Испании
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1925 года